Ангел Заберски (; известный также как Ангел Заберски-старший; , Малко-Тырново, Третье Болгарское царство — , София, Болгария) — болгарский композитор, аранжировщик, музыкальный педагог и певец. Заслуженный артист Народной Республики Болгария.

Жизнь и творчество 
Родился 31 августа 1931 года в Малко-Тырново.

Детство Ангела Заберского было тяжёлым из-за политических событий в Болгарском царстве и начавшейся вскоре мировой войны. В будущем у Ангела сложился жёсткий и твёрдый характер, но сострадательная и добрая душа. Эти качества помогали ему в творческой деятельности на протяжении всей жизни. Ещё с раннего возраста Ангел стал увлекаться музыкой. Был вдохновлён оперой, в особенности творчеством итальянских композиторов Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди, а также джазом, отметив Дюка Эллингтона и Каунта Бэйси.

В 1955 году Ангел Заберски завершил обучение в Национальной музыкальной академии. Во время учёбы его 
преподавателем был профессор Христо Брымбаров. Позднее Ангел сам будет преподавать в Новом болгарском университете пение. В том же году он начал работать на Национальном радио.

С 1965—1968 годы сотрудничал с Лили Ивановой. Кроме того, работал с Панайотом Панайотовым, Йосифом Цанковым, Атанасом Бояджиевым, Эмилем Георгиевым, Тончо Русевым, Георги Кордовым, Маргрет Николовой, Мими Николовой и др.

Ангел Заберски писал музыку к театральным, документальным постановкам, оркестровым пьесам, а также детские и хоровые песни.

Когда-то на радиотрансляции Ангел Заберски сказал:
«Свои самые большие отличия я получил во время, когда работал на БНР – я заслужил их за песни, написанные для программ Радио».

Кроме того, он считал:
«У песни должна быть красивая мелодия, богатая гармония, запоминающийся ритм».

Ангел Заберски был женат на певице Маргарите Радинской. Их дети, Ангел Заберски-младший и Маргарита Заберска, тоже стали музыкантами.

Ангел Заберски ушёл из жизни 11 июня 2011 года.

Избранная дискография 
 Ти идваш, любов (1964)
 Вали (1965)
 Адажио (1966)
 Жерави (1967)
 Деца играят на войници (1967)
 Елегия (1972)
 Автобиография (1974)
 Добрият ден (1975)
 Чудото на младостта (1977)
 Бащината къща (1980)
 Далечно име (1981)
 Една сълза (1984)
 Неизбежно чудо (1987)
 Еньовден (1988)
 Една любовна нощ (1995)

Награды 
 1965: статуэтка на фестивале «Золотой Орфей» за песню «Калиакра»
 1966: награда «Золотой ключ» за песню «Адажио» в Братиславе
 1980: статуэтка на фестивале «Золотой Орфей» за песню «Бащината къща»

Примечания 

Родившиеся в Малко-Тырнове
Умершие в Софии
Композиторы Болгарии
Композиторы XX века
Аранжировщики
Музыкальные педагоги Болгарии
Музыкальные педагоги XX века
Преподаватели вузов Болгарии
Певцы и певицы Болгарии
Певцы и певицы XX века
Заслуженные артисты Болгарии